Ida Ou gaïlal är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Ida Ou gaïlal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ida Ou gaïlal är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ida Ou gaïlal. Runt Ida Ou gaïlal är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arazane,  km söder om Ida Ou gaïlal. Trakten runt Ida Ou gaïlal består till största delen av jordbruksmark.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ